Tsuyoshi est un prénom japonais masculin. Il peut faire référence à :
 Tsuyoshi Yamanaka, un ancien nageur japonais,
 Tsuyoshi, un personnage non jouable du jeu vidéo Guilty Gear.